La discographie d'Agnes est composée de trois albums studio et dix singles.

Albums studio

Singles 

Agnes Carlsson